Przelewice ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Przelewice (Człopa) (Prellwitz, Kreis Deutsch Krone/Pommern)
 Przelewice (Powiat Pyrzycki) (Prillwitz, Kreis Pyritz/Pommern)